John Geddes ist der Name folgender Personen:

* John Geddes (Politiker) (1777–1828), US-amerikanischer Politiker
 John Geddes (Radsportler) (* 1936), britischer Radrennfahrer
 John Geddes (Regisseur), US-amerikanischer Filmregisseur und Schauspieler